Blades puede referirse a:

Personas 
 Jack Blades (1954-), músico estadounidense, que ha trabajado en bandas tales como Rubicon, Night Ranger y Damn Yankees.
 Rubén Blades (1948–), también conocido como Rubén Blades Bellido de Luna, cantante, compositor, músico, actor, abogado, y político panameño.